het in een vervoermiddel of -eenheid brengen van goederen, en daarmee het tegenovergestelde van lossen; zie Laden en lossen
 Laden (vuurwapen), het in een vuurwapen brengen van munitie
 Laden (elektriciteit), het in een apparaat opslaan van elektrische energie